Бла́говичи () — деревня в составе Каменского сельсовета Чаусского района Могилёвской области Республики Беларусь.

История 
Упоминается в 1669 году как деревня Блогавичи в составе Могилевской экономии в Оршанском повете Великого Княжества Литовского.

Население 

 2010 год — 352 человека

См. также 
 Каменский сельсовет
 Чаусский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь 
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Чаусского района